Melder steht für:

 Meldegänger, Verbinder und Erkunder bei Streitkräften und Einsatzorganisationen (siehe auch Kradmelder und Gruppe (Feuerwehr) #Melder)

 Brandmelder, technische Geräte oder Anlagen zur Alarmierung im Falle eines Brandes
 Kapazitive Melder,  technische Einrichtungen, um Veränderungen an der Position oder Lage eines Objektes zu überwachen
 Bewegungsmelder, ein optischer Sensor, der Bewegungen in seiner näheren Umgebung erkennt und dadurch als elektrischer Schalter arbeiten kann
 Funkmeldeempfänger, ein kleiner tragbarer Funk-Empfänger zu Alarmierungszwecken sowie zur Nachrichtenübermittlung
 die Trefferanzeige im Fechtsport. siehe Fechten #Elektronische Trefferanzeige
sowie:
 Meldi (Kelten), gallischer Volksstamm

Siehe auch